M25 ou M.25 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Aviation militaire 
 Miles M.25, un avion militaire britannique de la Seconde Guerre Mondiale.

Sciences 
Astronomie
 Messier 25, un amas ouvert.

Médecine 
 Autres affections articulaires, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transports  
Autoroutes
  Autoroute britannique M25, périphérique de Londres ;
  Autoroute russe M25, ancien nom de l’autoroute russe A290.

Routes
  Route serbe M25 reliant Mali Požarevac à Kragujevac ;
  Route ukrainienne M25 reliant Solomonovo à Janoschi.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres